Селеста Ризвана Бакингем (родилась 3 мая 1995) — словацкая певица, автор текстов песен и полиглот швейцарско-американского происхождения. В 2011 году Селеста получила известность благодаря участию во втором сезоне чехословацкого реалити-шоу «СуперСтар» (SuperStar). Она стала известной в Чехии и Словакии. Селеста прошла в финальную часть шоу, но выбыла, заняв 10 место, она быстро стала выпускать музыкальный материал за свой счёт. Её первые синглы «Blue Guitar» и «Nobody Knows» находились в топ-10 в чарта радиоротации Словакии, у неё на родине. С сингла «Ja a ty», записанного для альбома «Nový človek» Майка Спирита (Majk Spirit) началось сотрудничество Селесты с рэпером. В 2012 году Селеста выпустила первый долгоиграющий альбом Don’t Look Back («Не оглядывайся назад»).Селеста время от времени работает моделью. Она нередко появляется на обложках различных журналов. Также в соавторстве со своей младшей сестрой Кармель опубликовала детскую книгу «The Lost Princess» ("Потерянная Принцесса") (2007). На сцене одной из наиболее характерных черт певицы является выступление босиком.

Дискография 

Саундтреки
 2011: Česko Slovenská SuperStar: Výběr finálových hitů
 2014: Love in Your Soul (Láska na Vlásku)
 2016: Gods of War
 2019: #Voiceless (Kto je ďalší?)
Студийные альбомы
 2012: Don’t Look Back
 2013: Where I Belong
 2015: So Far So Good
 2017: Bare

Сборники
 2016: The Best Of Celeste

Библиография 
Иллюстрированные книги
 2007: The Lost Princess с Кармель Бакингем (иллюстрировала Georgina Soar)

Видеография

Клипы 
 2011 — «Nobody Knows»
 2012 — «RUN RUN RUN»
 2012 — «Never Be You»
 2012 — «Ja a ty» сMajk Spirit
 2012 — «Swing (Single version)» с группой AMO
 2012 — «I Was Wrong» с Майком Спиритом
 2013 — «Gone» с Кармель Бакингем
 2013 — «Crushin' My Fairytale»
 2014 — «I’m Not Sorry»
 2014 — «Love in Your Soul»
 2015 — «Unpredictable»
 2015 — «Loving You»
 2016 — «HELLO»
 2016 — «Taký nejsom (Hate Song)» с VLADIS
 2016 — «My Last Song»
 2017 — «Alica z ríše divokých» с Peter Pann, Kali
 2017 — «One Life» с Adam Mišík
 2017 — «Shoes» с Samuel Tomeček
 2017 — «Jacuzzi» с Daniel Štrauch (В интернете известен как ютюбер GoGo)
 2017 — «Go Away»
 2017 — «Tokyo» с Akalaky
 2018 — «Na srdci» с Slza
 2018 — «Immature»
 2018 — «Tisíc a jedna noc» с Ondrej Kandráč
 2019 — «#Voiceless»

Фильмография

Примечания 

Дети-певцы
Исполнители EMI Records
Исполнители Universal Records
Выпускники Бельмонтского университета